Aeronáutica Militar puede hacer referencia:
 a la Aeronautica Militare, nombre de la fuerza aérea de Italia desde 1946;
 a la Aéronautique Militaire, nombre de la fuerza aérea de Francia entre 1909 y 1933;
 a la Aeronáutica Militar (Argentina), nombre de la fuerza aérea de Argentina en la década de 1940;
 a la Aeronáutica Militar (España), nombre de la fuerza aérea de España entre 1913 y 1936; o
 a la Aeronáutica Militar Uruguaya, nombre de la fuerza aérea de Uruguay entre 1935 y 1952.